Barnston Island est une île située dans la province de l'Colombie-Britannique, dans le District régional du Grand Vancouver.

Notes et références 

Île en Colombie-Britannique
Municipalité en Colombie-Britannique